Nuussuup Kangerlua bezeichnet:
 Nuussuup Kangerlua (Bucht, Kapisillit Kangerluat), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nuussuup Kangerlua (Bucht, bei Qeqertarsuatsiaat), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nuussuup Kangerlua (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Nuussuup Kangerlua (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland